La Grande Bretèche est un téléfilm américain réalisé par Peter Sasdy diffusé en 1973, adapté de la nouvelle homonyme de Honoré de Balzac. C'est le  de la série télé Orson Welles' Great Mysteries (Les Mystères d'Orson Welles), co-produite par Orson Welles, Anglia Television et Roald Dahl.

Synopsis 
La jeune comtesse de Merret reçoit chaque soir son amant espagnol.  Mais, alors qu'elle ne s'attend pas à sa visite, le comte de Merret, son mari âgé et jaloux, fait irruption chez elle. Elle n'a que le temps de fermer la porte d'un cabinet sur Don Feredia et de jouer la comédie de la surprise ravie auprès de son mari.  Mais ce dernier, averti de la liaison de Joséphine, n'est pas dupe. Après quelques remarques acerbes, il s'apprête à ouvrir le cabinet et à mettre au jour l'infidélité de sa femme. La comtesse joue alors son va-tout. Elle lui intime l'ordre de n'en rien faire : ce geste qu'il entend poser serait une offense à sa vertu et elle perdra toute considération pour un homme qui lui ferait vivre pareille humiliation.

Dans un premier temps, le comte semble compatir devant la fierté blessée de son épouse et agréer à sa demande, mais dans une phrase lapidaire, il révèle toute la noirceur de son âme : ouvrir ce cabinet serait une injure au nom des Merret, soit ; il ne sera pas dit qu'il puisse être l'instrument de ce qui pourrait entacher son nom et sa lignée, c'est pourquoi jamais être humain n'aura dorénavant le loisir d'ouvrir ce cabinet. Et aussitôt, il fait mander des maçons pour murer la porte du réduit. La comtesse bouleversée par la tournure des événements vient près d'avouer, mais son mari fait la sourde oreille et reste inflexiblement attaché à sa décision. Un moment, il s'éloigne de la chambre, et la comtesse tente de faire échapper son amant que le manque d'oxygène a déjà affaibli et rendu à moitié inconscient. Mais une ouverture suffisante n'a pas encore été pratiquée que le comte revient sur les lieux et exige la reprise des travaux. Pendant plusieurs semaines, il demeurera sans plus fléchir dans la chambre de sa femme, gardant nuit et jour un œil ouvert sur le cabinet emmuré.

Fiche technique 
 Réalisateur : Peter Sasdy 
 Scénario : David Ambrose, d’après la nouvelle de Honoré de Balzac La Grande Bretèche
 Musique : Paul Lewis
 Production : Robert Kline
 Pays : 
 Diffusion :

Distribution 
 Orson Welles : narrateur (introduction)
 Peter Cushing : le comte Gérard de Merret
 Susannah York : la comtesse Joséphine de Merret
 Maorag Hood : Rosalie
 Michael Elphick : Gorenflot
 Pauline Delanay : madame Lerpas
 Michael Golden  : Lerpas
 Marc Zuber : Don Feredia
 Tony Rohr : Jean

Notes et références

Liens externes 
 

Film réalisé par Peter Sasdy
Adaptation d'une œuvre d'Honoré de Balzac à la télévision
Téléfilm britannique des années 1970
Téléfilm diffusé en 1974